Stork bezeichnet:

 Stork, ein Ortsteil der hessischen Gemeinde Flieden
 Stork (Wetter), ein Landschaftsstück in Wetter (Ruhr)
 Stork (Unternehmen), ein niederländisches Maschinen- und Anlagenbauunternehmen
 HMS Stork, ein Schiffsname der Royal Navy
 Tramplin Stork, eine Gruppe von Skiflugschanzen in Russland
 Stork (Pipeline), eine Erdgaspipeline zwischen Polen und Tschechien
 Stork (Satelliten), eine Serie polnischer Erdbeobachtungssatelliten
 Eisenhandlung Stork & Droop, siehe Schwemann & Stücke
 in verschiedenen Sprachen die Vogelfamilie der Störche
 Stork Ridge, Gebirgskamm auf der Adelaide-Insel, Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis
 Stork (Film), australische Filmkomödie von Tim Burstall (1971)

Stork oder Štork ist der Familienname folgender Personen:

 Abia Stork (1869–1934), grönländischer Landesrat
 Charles Stork (1881–1971), amerikanischer Schriftsteller, Poet und Übersetzer
 Dominik Stork (* 1992), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Edith Stork (* 1945), deutsche Autorin und Unternehmerin
 Florian Stork (* 1997), deutscher Radrennfahrer
 Friedrich Konrad Stork (1914–1988), deutscher Politiker (FDP/DVP), MdL Baden-Württemberg
 Gilbert Stork (1921–2017), US-amerikanischer Chemiker
 Gudmand Stork (1875–1936), grönländischer Landesrat
 Hans-Walter Stork (* 1960), deutscher Kunsthistoriker und Theologe
 Hansi Stork (1917–2015), österreichische Sängerin, Bühnen- und Filmschauspielerin
 Hermann Stork (1911–1962), deutscher Wasserspringer
 Irina Štork (* 1993), estnische Eistänzerin
 Jaroslav Štork (1909–1980), tschechoslowakischer Geher
 Jeffrey Stork (* 1960), US-amerikanischer Volleyballspieler
 Johann Albert Stork (1860–1929), deutscher Politiker (DDP), MdL Baden
 Ludwig Sebastian Meyer-Stork (* 1961), deutscher Manager und Geschäftsführer der Sächsischen Dampfschifffahrt in Dresden
 Max Stork (1867–1948), deutscher Professor an der Rotteck-Oberrealschule in Freiburg im Breisgau
 Monika Stork (* 1961), deutsche Tischtennisspielerin
 Natasa Stork (* 1984), ungarische Theater- und Filmschauspielerin
 Sarah Stork (* 1987), deutsche Schauspielerin
 Sture Stork (1930–2002), schwedischer Segler

Siehe auch:
 Stork-Reaktion, Variante der Michael-Addition
 Storck
 Stoerk
 Störk
 Storch
 Storke